

Geografia 
 Antartide
 Clifford – ghiacciaio sulla costa di Wilkins, nella parte orientale della Terra di Palmer

 Regno Unito
 Clifford – parrocchia civile dello Herefordshire
 Clifford – parrocchia civile del West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Clifford – città della Contea di Traill, Dakota del Nord
 Clifford – città della Contea di Bartholomew, Indiana
 Clifford – villaggio della Contea di Lapeer, Michigan
 Clifford – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Sudafrica
 Clifford – località della Municipalità locale di Senqu

Onomastica
 Clifford – prenome inglese
 Clifford – prenome inglese

Persone 
 Betsy Clifford (1953) – ex sciatrice alpina canadese
 Brian Clifford (1970) – ex cestista statunitense naturalizzato irlandese
 Camille Clifford (1885-1971) – attrice e modella belga
 Clark Clifford (1906-1998) – segretario della Difesa degli Stati Uniti
 Conor Clifford (1991) – calciatore irlandese
 Dennis Clifford (1992) – cestista statunitense
 Doug Clifford (1945) – batterista statunitense
 Graeme Clifford (1942) – regista, montatore e produttore australiano
 Henry Clifford, II conte di Cumberland (1517-1570 circa) – nobile britannico
 James Clifford (1945) – antropologo statunitense
 John Clifford (1836-1923) – politico britannico
 Margaret Clifford (1540-1596) – nobildonna britannica, figlia di Henry
 Michael R. Clifford (1952-2021) – astronauta statunitense
 Nathan Clifford (1803-1881) – statista, diplomatico e giurista statunitense
 Rosamund Clifford, nota anche come Fair Rosamund (1150 ca.–1176) – amante di Enrico II d'Inghilterra
 Roy Clifford (1900-1996) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Ruth Clifford (1900-1998) – attrice e doppiatrice statunitense
 Steve Clifford (1961) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Thomas Clifford, I barone Clifford di Chudleigh (1630-1673) – politico britannico
 William Kingdon Clifford (1845-1879) – matematico e filosofo britannico, eponimo dell'algebra di Clifford, una specie di struttura algebrica commutativa

Altro 
 Clifford – serie animata statunitense
Clifford - Il grande cane rosso - film del 2021
 Clifford – personaggio dei Muppet, presentatore di Muppets Tonight
 4276 Clifford – asteroide areosecante
 Barone de Clifford – titolo baronale nella Paria d'Inghilterra